El término huasteco (huasteca, en femenino) es un vocablo propio del español mexicano, y puede referirse:

 a la región huasteca, una zona de México;
 a los huastecos, un pueblo indígena mexicano que habita zonas de los estados de Hidalgo,San Luis Potosí,Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz;
 al huasteco (se téenek, en huasteco), el idioma hablado por ese pueblo;
 al son huasteco, también conocido como huapango, propio de la región huasteca; de México.
 al pueblo portador de la cultura huasteca, antecesor prehispánico de los huastecos de la actualidad; 
 al estado Huasteco, una entidad federativa propuesta en la región Huasteca.